Карл Бьёркман (; ) — политик Аландских островов; премьер-министр (1922 - 1938) правительства Аландов.

Биография 
Родился 15 февраля 1883 года в Або, в Великом княжестве Финляндском.

С 10 июля 1922 по 30 декабря 1938 года был премьер-министром правительства Аландов.

Скончался 5 сентября 1948 года в Мариехамне на Аландских островах.

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Або-Бьёрнеборгской губернии
Премьер-министры Аландских островов